Eurovision Song Contest 2010 var det 55. Eurovision Song Contest. Det blev afholdt i Norge og fulgte Alexander Rybaks sejr i 2009 med "Fairytale". Det var tredje gang, Norge var vært for konkurrencen. Landet var også vært i 1986 og 1996. Semifinalerne fandt sted den 25. og 27. maj 2010 og finalen den 29. maj 2010. Årets tema var «Share the Moment» («Del øjeblikket»).

39 lande bekræftede deres deltagelse i konkurrencen, mens Andorra, Montenegro, Tjekkiet og Ungarn valgte at trække sig.

Med 246 point blev Tyskland vinder af Eurovision Song Contest 2010. Mens Danmark kom på en 4. plads med 149 points.

Deltagere

Første semifinale 
Den første semifinale i Eurovision Song Contest 2010 blev afholdt 25. maj 2010. 17 lande konkurrerede i den første semifinale, og de 10 sange, der opnånede det højeste antal point, gik videre til finalen. Tyskland Frankrig og Spanien, der begge var direkte kvalificerede til finalen, kunne stemme i den første semifinale.

De fremhævede lande kvalificerede sig til finalen.

Pointfordeling 

Sådan var pointene fordelt i den første semifinale.

Anden semifinale 
Den anden semifinale blev afholdt 27. maj 2010. 17 lande deltog og de 10 sange, der opnåede det højeste antal points, gik videre til finalen. Norge og Storbritannien, der er alle var direkte kvalificerede til finalen, kunne stemme i denne semifinale. De fremhævede lande kvalificerede sig til finalen.

Pointfordeling 

Sådan var pointene fordelt i den anden semifinale.

Finalen 
Finalen blev afholdt 29. maj 2010. Fem lande var direkte kvalificerede, nemlig de fire store og værtslandet. Tyve sange havde kvalificeret sig til finalen fra de to semifinaler.

Pointfordelingen 

Sådan var pointene fordelt i finalen.

Udmeldte lande 

  forlod konkurrencen på grund af manglende interesse fra de tjekkiske seere efter tre års fiaskoer i semifinalen siden deres debut i 2007 
  ville ikke være i stand til at deltage i næste års Eurovision på grund af økonomiske vanskeligheder. 
  ville heller ikke være i stand til at deltage i næste års Eurovision på grund af økonomiske vanskeligheder. 
  valgte at trække sig ud af konkurrencen den 11 december 2009 
  trak sig fra konkurrencen på grund af økonomiske årsager.  Det blev senere bekræftet af EBU, at Litauen faktisk ville deltage i Oslo.

Debuterende lande 

Liechtensteins eneste tv-station 1FLTV ansøger om medlemskab til EBU. 1FLTV's program direktør Peter Kolbel har bekræftet interesse i Liechtensteins deltagelse i Eurovision Song Contest, så snart fuldt EBU-medlemskab er givet, hvilket kan ske i december 2009. FLTV valgte i november at de ikke kunne deltage på grund af økonomiske vanskeligheder.

Mulige tibagevendte lande 

EBU meddelte, at de ville arbejde hårdt for at bringe Østrig, Italien og Monaco tilbage til konkurrencen.
Eurovision tv-direktør Bjørn Erichsen udtrykte under et EBU pressekonference, at "Østrig vil være tilbage", og at EBU "har grund til at tro, Luxembourg og Liechtenstein" også vil deltage, og "nu mangler vi kun Italien". Wolfgang Lorenz, program direktør for den østrigske tv-station Österreichischer Rundfunk, har senere nægtet at Østrig deltager. 
Télé Monte Carlo har også erklæret, at Monaco ikke vender tilbage til Eurovision Song Contest 2010. 
RTL havde meddelt, at de var i alvorlige overvejelser om et muligt comeback for Luxembourg i konkurrencen for første gang siden 1993. Tv-selskabet besluttet, at vende tilbage i december 2009. Senere blevet det bekræftet, at landet ikke vil være til stede i ESC 2010.
San Marino overvejede også at vende tilbage til konkurrencen, efter at trække sig i 2009 på grund af økonomiske problemer, men de besluttede ikke at deltage.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Officiel hjemmeside 

2010